Гран-при Европы 1985 года — четырнадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1985 года. Прошёл на трассе Брэндс-Хэтч в  Англии. Соревнования состоялись 6 октября 1985 года. На этом Гран-при Ален Прост досрочно одержал победу в чемпионате. Кеке Росберг сумел финишировать третьим, несмотря на столкновение с Айртоном Сенной на 6 круге гонки (в столкновении также пострадал Нельсон Пике).

Гонка 

|}

 Лучший круг: Жак Лаффит 1:11,526
 Первая победа в карьере Найджел Мэнселла
 Последний Гран-при для Джона Уотсона. Он заменял Ники Лауду, получившего травму на предыдущем этапе. Пилотировал болид под номером 1.
 Когда у Микеле Альборето вспыхнул двигатель на его Ferrari, то он демонстративно заехал на горящем автомобиле прямо вовнутрь бокса своей команды, чтобы продемонстрировать как ненадёжность этих машин не позволила ему бороться за титул.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Статистика гонки на сайте статистики ФИА
 Отчёт о гонке на f1news.ru

Гран-при Европы